Een Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Église Sainte-Jeanne d'Arc) is een kerkgebouw dat gewijd is aan Jeanne d'Arc. De meeste van deze gebouwen bevinden zich in Frankrijk of de voormalige koloniën daarvan, zoals:

Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Belmesnil)
Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Gien)
Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Levis) in Canada
Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Montigny-lès-Metz)
Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Mulhouse)
Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Nice)
Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Rouen)
Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Le Touquet)
Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Tunis) in Tunesië
Sint-Jeanne d'Arc-kerk (Versailles)

Jeanne d'Arc